Heinrich Löser ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Löser (Erbmarschall, † um 1440), sechster Erbmarschall der Kursachsen
 Heinrich Löser (Erbmarschall) († um 1475), achter Erbmarschall der Kursachsen
 Heinrich Löser (Landvogt) († 1493), kursächsischer Landvogt und Erbmarschall der Kursachsen